СВО — абревіатура:

 «Спеціальна військова операція» в Україні — евфемізм, який використовує влада Росії для позначення вторгнення в Україну в 2022 році .
 Система водного охолодження — різновид рідинного охолодження .

Див. також 
 Сво — мова банту.